Le tournoi de tennis de Birmingham est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2013, classée en catégorie International, se dispute du 10 au .

Daniela Hantuchová remporte le simple dames. En finale, elle bat Donna Vekić, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Ashleigh Barty et Casey Dellacqua.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Les huit premières têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Birmingham
 Saison 2013 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2013
Birmingham
Tennis en Angleterre en 2013
Tennis en juin 2013